Rheide ist der Name der Orte im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein:
Groß Rheide
Klein Rheide
Siehe auch
Reide